Mustjõe kan verwijzen naar:

Mustjõe (Anija), een plaats in de Estlandse gemeente Anija, provincie Harjumaa
Mustjõe (Tallinn), een wijk in de Estlandse hoofdstad Tallinn